В статье представлен список послов СССР и России на Фиджи.

 30 января 1974 г. — установление дипломатических отношений на уровне посольств. Со стороны СССР и России осуществляются через посольство в Австралии.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Российско-фиджийские отношения

Ссылки 
 Список послов РСФСР и СССР на Мальте в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Фиджи